Lauro de Vasconcellos (Pitangui, 30 de outubro de 1934 — Goiânia, 12 de julho de 1986) foi assistente social e sociólogo brasileiro.

Foi professor tanto da Universidade Católica de Goiás quanto da Universidade Federal de Goiás.

Deixou uma obra, publicada em 1991, após sua morte prematura por assassinato: Santa Dica: encantamento do mundo ou coisa do povo

Sociólogos do Brasil
Professores da Universidade Federal de Goiás
Naturais de Pitangui